Рома́нова Анна Анато́льевна (, Чернигов) — эксперт развития туристической индустрии, доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. До этого была депутатом Верховной Рады VIII созыва, представительницей парламентской фракции «Объединение „Самопомощь“». С 2019 года - беспартийная.

Биография

Образование 
 1991 г. по 2001 гг. училась в Черниговской общеобразовательной школе физико-математического профиля № 12 (получила серебряную медаль за успехи в учёбе);
 2001—2006 гг. — Черниговский государственный педагогический университет имени Т. Г Шевченко по специальности «История и социальная педагогика» (получила диплом с отличием);
 2007—2009 гг. — Черниговский государственный технологический университет по специальности «Менеджмент организаций»;
 2011—2014 гг. — Национальная академия государственного управления при Президенте Украины по специальности «Управление общественным развитием» (получила диплом с отличием).

Кроме того, в 2013 году окончила:
 школу развития лидерского потенциала ASPEN-Украина ()  и
 Украинскую школу политических студий (USPS).

Трудовая деятельность 
 октябрь 2006 — ноябрь 2008 гг. — менеджер отдела развития, ООО «Фирма „Вена“», г. Чернигов (расширение сети супермаркетов строительных материалов);
 ноябрь 2008 — декабрь 2010 гг. — руководитель проекта, ООО «Фирма „Вена“», г. Чернигов (проведение маркетинговых исследований, координация работы колл-центра и собственной службы «Mystery Shopping», контроль над повышением качества обслуживания клиентов);
 декабрь 2010 — сентябрь 2014 гг. — заместитель Черниговского городского головы (координация деятельности структурных подразделений городского совета в сфере туризма, международного сотрудничества, культуры, спорта, семьи и молодёжи).

Общественная деятельность 
 с 2001 г. — волонтер, эксперт и координатор многих проектов в общественном секторе;
 с 2008 г. — председатель Черниговской городской общественной организации «Общественное мнение»;
 с 2014 г. — руководитель областной организации Объединения «Самопомощь» в Черниговской области.

Научная деятельность 
Доктор экономических наук (2020 г. — защитила диссертацию на тему: «Стратегия экономического развития туристической индустрии в условиях глобализации»)

Является одним из немногих украинских экспертов по территориальному брендингу и повышению конкурентоспособности территорий.

Автор ряда научных публикаций, в частности:
 Романова А. А. Использование Интернет-маркетингового и управленческого инструментария при разработке усовершенствования местной инфраструктуры (на примере г. Чернигова)
 Романова А. А. Применения маркетинговой информационной системы в процессе разработки стратегического плана брендинга территории"
 Романова А. А. Совершенствование методологических подходов к разработке концепции повышения региональной конкурентоспособности (на примере г. Чернигов)''

Депутатская деятельность 
 Секретарь Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 
 Председатель подкомитета по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности 
 Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и национального Собрания Республики Беларусь.
 Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества
 Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Беларусь.
Член межфракционного депутатского объединения «Еврооптимисты».

2014 
Зарегистрировала законопроект о возможности присвоения звания Герой Украины лицам, которые не являются гражданами Украины (для того, чтобы увековечить память Героев Небесной Сотни — граждан других государств, в частности Михаила Жизневского, Давида Кипиани и Зураба Хурцию).

26 декабря 2014 года внесла предложение в Бюджетного кодекса о финансировании колледжей и техникумов на 3,7 млрд гривень. Перед этим было предложение перевести финансирование финансирование высших учебных заведений I—II аккредитации на местные бюджеты. Поскольку в местных бюджетах не было заложено такой нормы, то возможна была бы ситуация, что большинство из них просто бы закрыли.«…то есть, техникумы и колледжи, могли прекратить свое существование. В результате ожесточенных боев, получасового спора, с перевесом в 1 голос прошла моя поправка в Бюджетный кодекс», — сообщила Анна Анатольевна после заседания Бюджетного комитета ВР.

2015 
Анна Романова стала одним из 28 депутатов, которые посещали все заседания ВРУ на момент исследования агентством VOX Ukraine в мае 2015 года.

В составе делегации депутатов Верховной Рады на Генассамблее ПАЧЭС 27 ноября выразила протест против т. н. «российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма», сорвав выступление председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Семья 
Воспитывает дочь Викторию.

Примечания

Ссылки 

 Анна Романова на сайте Самопомочі
 Страница депутата на сайте Верховной Рады Украины

Выпускники Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Женщины-политики Украины
Члены партии «Самопомощь»